Santapaola – cognome italiano
 Benedetto Santapaola – mafioso italiano